Castelfranco může být:
 Nocera Inferiore – italská obec v provincii Salerno v oblasti Kampánie.
 Nocera Superiore – italská obec v provincii Salerno v oblasti Kampánie.
 Nocera Terinese – italská obec v provincii Catanzaro v oblasti Kalábrie.
 Nocera Umbra – italská obec v provincii Perugia v oblasti Umbrie.